Барзі́-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 388,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Барзі-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту географії

 Барзі-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барзі-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена